Синтон — многозначный термин:

 Синтон — структурная единица молекулы органического вещества, абстрактное понятие, используемое в планировании химического синтеза.
 «Синтон» — тренинговый центр, ведущий деловые, развивающие и личностные тренинги.

Фамилия 
 Синтон, Джон Александр (1894—1956) — офицер британской службы, участник Первой мировой войны.
 Синтон, Энди (род. 1966) — английский футболист.

Топоним 
 Синтон — город в штате Техас, США